Carl Ehrlich ist der Name folgender Personen:
* Carl Gotthilf Ehrlich (1776–1857), deutscher Pädagoge
 Carl S. Ehrlich (* 1956), US-amerikanischer Biblischer Archäologe

Siehe auch:
 Karl Ehrlich (1896–1962), österreichischer Filmproduzent